Трупехино — название нескольких населённых пунктов:
 Трупехино — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Трупехино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Трупехино — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Жадрицкая волость. 
 Трупехино — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Стехновская волость.